Марья́новский:

Населённые пункты 
 Марьяновский — посёлок в Марьяновском районе Омской области.

Фамилия 
 Марьяновский, Моисей Фроимович — заместитель командира батальона 23-й гвардейской танковой бригады (49-я армия, 2-й Белорусский фронт), гвардии капитан.

См. также 
 Марьяновский район
 Марьяновский сельский совет
 Марьяновское городское поселение
 Марьяновка